Brâncoveanu se poate referi la:

Brâncoveanu 

 Familia Brâncoveanu, familie boierească din Țara Românească
 Valentina Brâncoveanu (n. 1950), pictoriță din Republica Moldova
 Brâncoveanu, Dâmbovița, sat în județul Dâmbovița, Muntenia, România
 Grupul statuar Familia Brâncoveanu
 Spitalul Brâncovenesc, clădire din București demolată în 1984
 Stilul Brâncovenesc, stil arhitectural eclectiv dezvoltat în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu 
 Constantin Brâncoveanu, boier și domn al Țării Românești între 1688 și 1714
 Constantin al II-lea Brâncoveanu, fiu al domnului, sfânt mucenic
 Constantin al III-lea Brâncoveanu, nepot al domnului, mare ban
 Mihai Constantin Basarab-Brâncoveanu (1875 - 1967) mare proprietar funciar din România
 Constantin Brâncoveanu, Călărași
 Constantin Brâncoveanu (stație de metrou)
 Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești

Note 

Nume de familie românești